Waldenburg bezeichnet:
 Amt Waldenburg, historisches Verwaltungsgebiet im Sauerland in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Grafschaft Waldenburg, eine frühere Grafschaft im heutigen Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Herrschaft Waldenburg, eine frühere Schönburgische Herrschaft im heutigen Landkreis Zwickau, Sachsen, Deutschland
 Waldenburg (Adelsgeschlecht), ein im Jahre 1473 ausgestorbenes meißnisch-thüringisches Adelsgeschlecht
 Waldenburg (preußisches Adelsgeschlecht), illegitime Nachfahren des Prinzen August von Preußen (1779–1843) und seiner Lebensgefährtin Karoline Friederike Wichmann, geadelt als von Waldenburg

Waldenburg ist der Name folgender Orte:
 Waldenburg (Sachsen), Stadt im Landkreis Zwickau in Sachsen, Deutschland
 Waldenburg (Württemberg), Stadt im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Waldenburg BL, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Waldenburg (Bezirk), Bezirk im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz, siehe Bezirk Waldenburg
 Wałbrzych (deutsch Waldenburg), Stadt in Niederschlesien, Polen
 Bělá pod Pradědem, Gemeinde im Altvatergebirge, Tschechien
 Waltembourg, Lothringen, Frankreich
 Waldenburg (Arkansas), Stadt in Arkansas, USA
 Waldenburg (Michigan), Ortsteil in Macomb Township, Michigan, USA

Waldenburg ist der Name folgender Bauwerke:
 Schloss Waldenburg (Hohenlohe), Schloss im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Schloss Waldenburg (Sachsen), Schloss im Landkreis Zwickau in Sachsen, Deutschland
 Schloss Waldenburg (Schlesien), Schloss in Waldenburg in Niederschlesien, Polen
 Waldenburg (Schlesien), Ruine der Burg Neuhaus in Niederschlesien, Polen, siehe Burg Nowy Dwór
 Waldenburg (Attendorn), Burgruine in Attendorn im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Waldenburg (Neuenbürg), Burgruine bei Neuenbürg im Enzkreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Ruine Waldenburg BL, Burgruine im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Waldenburghaus, ehemals Schloss Merols, Wasserschloss in Kettenis, Belgien

Waldenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Waldenburg (1847–1915), preußischer Offizier und Diplomat, deutscher Landschaftsmaler
 Günther von Schönburg-Waldenburg (1887–1960), Fürst von Schönburg-Waldenburg
 Hermann Waldenburg (* 1940), deutscher Künstler und Designer
 Hermann von Schönburg-Waldenburg (1865–1943), deutscher Diplomat, Fideikommissherr und Rittergutsbesitzer
 Hugo zu Schönburg-Waldenburg (1822–1897), preußischer General der Infanterie
 Karoline Friederike von Waldenburg (1781–1844), Lebensgefährtin des Prinzen August von Preußen
 Louis Waldenburg (1837–1881), deutscher Internist
 Otto Friedrich von Schönburg-Waldenburg (1819–1893), Fürst von Schönburg und sächsischer Landtagsabgeordneter
 Siegfried von Waldenburg (1898–1973), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Sophie von Schönburg-Waldenburg (1885–1936), deutsche Adelige, Fürstin von Albanien, Sängerin
 Therese zu Hohenlohe-Waldenburg (1869–1927), deutsche Adlige; Förderin der landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine in Württemberg
 Walther Müller-Waldenburg (1877–?), deutscher Autor

Siehe auch:
 Altwaldenburg
 Amt Waldenburg
 Wallenburg
 Waldburg
 Waldenberg
 Waldenburgerbahn
 Waldenburgertal
 Waltensburg